

Geografia 
 Francia
 Laville-aux-Bois – comune nella regione del Grande Est

Persone 
 Bernard Germain Étienne de Laville-sur-Illon, conte di Lacépède – zoologo e politico francese
 Florent Laville – ex calciatore francese, difensore

Altro 
 Laville PS-89 – aereo di linea dell'Unione Sovietica negli anni trenta